De gradibus (genannt auch Liber graduum) ist

 eine lateinische Übersetzung einer Schrift von Ibn al-Dschazzar aus dem Arabischen durch Constantinus Africanus
 der lateinische Titel der Übersetzung dieser Schrift

Zu Liber graduum siehe auch
 Johannesakten